Moreau est un patronyme français.

Étymologie 
Le patronyme Moreau, comme , est à l'origine un surnom donné à un homme brun de peau ou de cheveux, tel un Maure. Issu du latin populaire maurellus, « brun comme un Maure », un dérivé du latin Maurus, le terme « moreau » s'utilise aussi comme adjectif, pour désigner un cheval d'un noir foncé et luisant.

Variantes 
Ce patronyme peut aussi se présenter sous les formes suivantes :
 Morreau ou Moreaux ;
 avec un -o- écrit comme -ou- : , , Mouraux, Mourault ;
 avec un -i- inséré avant le -au- : , Moriaux, Mouriau.

Occurrence 
Moreau est le  nom de famille le plus porté en France.

Personnalités portant ce patronyme 
 Abdoulaye Seye Moreau (1929-2020), personnalité sénégalaise du basket-ball et du monde sportif ;
 Adolphe Moreau (1802-1879), homme politique français ;
 Alain Moreaux (1940-), athlète français ;
 Albert Moreau du Breuil de Saint-Germain (1838-1919), homme politique français ;
 Albert Moreau (1869-1915), pionnier de l'aviation avec son frère André ;
 André Moreau (1941-), écrivain, conférencier et éditeur québécois ;
 Aude Moreau (1990-), footballeuse française ;
 Basile Moreau (1799-1873), prêtre catholique français, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix et des Marianites de Sainte-Croix ;
 Charles-Louis Moreau (1789-1872), homme politique français ;
 Charles Paul Narcisse Moreau (1837-1916), militaire et mathématicien français ;
 Christophe Moreau (1971-), coureur cycliste français ;
 Cindy Moreau (1983-), kayakiste française ;
 Claude Moreau (1958- ), coureur cycliste français ;
 Constant Moreau (1888-1918), militaire français ;
 Daniel Moreau Barringer (1860-1929), géologue français ;
 Danielle Moreau (1963-), journaliste, chroniqueuse française de radio et de télévision ;
 David Moreau (1976-), réalisateur et scénariste français ;
 Didier Moreau (1962-), karatéka français ;
 Dorylas Moreau (1947-2019), homme d'Église canadien ;
 Edgar Moreau (1994-), violoncelliste français ;
 Édouard Moreau de Beauvière (1838-1871), homme politique français ;
 Élise Moreau (1813-?), poète et femme de lettres française ;
 Émile Moreau (1837-1903), homme politique français ;
 Émile Moreau (1852-1922), auteur français ;
 Émile Moreau (1868-1950), banquier français ;
 Émile Moreau (1877-1959), homme politique québécois ;
 Émilienne Moreau (1898-1971), résistante française ;
 Ethan Moreau (1975-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Étienne Moreau (1602-1670), abbé commendataire, agent général du clergé de France et évêque d'Arras ;
 Eugène Moreau (1806-1876), dramaturge français, vaudevilliste et chansonnier ;
 Fabrice Moreau (1967-), footballeur franco-camerounais ;
 Fabrice Moreau (1975-), batteur de jazz français ;
 Fabrice Moreau (1978-), rameur d'aviron français ;
 Fanchon Moreau (1668-après 1743), chanteuse soprano opératique française ;
 Ferdinand Moreau (1826-1884), homme politique français ;
 Francis Moreau (1965-), coureur cycliste français ;
 François-Clément Moreau (1831-1865), sculpteur français ;
 Gabriel Moreau (1874-1933), acteur français ;
 Gabriel François Moreau (v. 1720-1802), évêque français du  siècle et du début du  ;
 Gaston Moreau (1878-1958), homme politique français ;
 Georges Moreau (1842-1897), prêtre et essayiste français ;
 Georges Moreau de Tours (1848-1901), peintre français ;
 Gilles Moreau (1945-), nageur français ;
 Gustave Moreau (1826-1898), peintre, graveur et dessinateur français ;
 Guy Moreau (1958-), écrivain québécois ;
 Hégésippe Moreau (1810-1838), écrivain, poète et journaliste français ;
 Henri Moreau de Melen (1902-1992), homme politique belge ;
 Herby Moreau, journaliste canadien ;
 Jacob-Nicolas Moreau (1717-1803), historiographe français ;
 Jacques Moreau (1884-1962), officier de marine français ;
 Jacques Moreau (1918-1961), historien belge ;
 Jacques Moreau (1931-2019), universitaire français ;
 Jacques Moreau (1933-2017), homme politique français ;
 Jacques-Joseph Moreau (1804-1884), psychiatre français ;
 Janet Moreau (1927-2021), athlète américaine ;
 Jean Moreau, docteur en théologie, chanoine de l'église du Mans au  siècle ;
 Jean Moreau (v. 1552-1617), chanoine de Cornouaille et auteur de Mémoires du chanoine Jean Moreau sur les guerres de la ligue en Bretagne ;
 Jean Moreau (1742-1811), député à la Convention ;
 Jean Moreau (1801-1889), homme politique français ;
 Jean Moreau (1888-1972), ministre français ;
 Jean Moreau de Séchelles (1690-1761), contrôleur général des finances sous Louis XIV ;
 Jean-Baptiste Martin Moreau (1791-1873), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Moreau (1656-1733), musicien français ;
 Jean-Baptiste Moreau (1977-), député de la Creuse ;
 Jean-Baptiste-Louis-Joseph Moreau (1797-1855), sculpteur français ;
 Jean-Claude Moreau (1755-1828), militaire français ;
 Jean-Guy Moreau (1943-2012), acteur et scénariste québécois ;
 Jean-Jacques Moreau (1899-1927), artiste peintre et dessinateur français ;
 Jean-Jacques Moreau (1923-2014) mathématicien et mécanicien français ;
 Jean-Jacques Moreau (1947-), acteur français ;
 Jean-Michel Moreau (1741-1814), dessinateur et graveur français ;
 Jean-Nicolas Moreau (1724-1786), chirurgien français ;
 Jean René Moreaux (1758-1795), général français de la Révolution ;
 Jean Victor Marie Moreau (1763-1813), général français ;
 Jeanne Moreau (1928-2017), actrice française ;
 Jérémie Moreau (1980-), footballeur français ;
 Jérémie Moreau (1987-), auteur français de bande dessinée ;
 Joseph Moreau (1764-1849), homme politique français ;
 Joseph Moreau (1900-1988), philosophe français ;
 Léon Moreau (1870-1946), compositeur français ;
 Louis Moreau (1740-1802), ébéniste et révolutionnaire français ;
 Louis Moreau (1790-1862), architecte français, père de Gustave Moreau ;
 Louis Moreau (1883-1958), peintre, graveur et illustrateur français ;
 Louis Moreau du Bail, romancier et écrivain français du  siècle ;
 Louis Moreau Gottschalk (1829-1869), compositeur et pianiste américain ;
 Louis Moreau-Lislet (1766-1832), juriste franco-américain ;
 Louis Auguste Moreau (1855-1919), sculpteur français ;
 Louis-Gabriel Moreau (1740-1806), peintre français, restaurateur-conservateur du musée du Louvre ;
 Louis-Jacques Moreau de la Sarthe (1771-1826), médecin français ;
 Louis-Mathurin Moreau (1799-1881), juriste et écrivain français ;
 Louis-Zéphirin Moreau (1824-1901), évêque catholique québécois ;
 Luc-Albert Moreau (1882-1948), peintre et graveur français ;
 Lucien Moreau (1875-1932), monarchiste français, militant de l’Action française ;
 Lucienne Moreau (1933-2022), comédienne française ;
 Mady Moreau (1928-1995), plongeuse française ;
 Marc-André Moreau (1982-), skieur acrobatique canadien ;
 Marcel Moreau (1933-2020), écrivain belge ;
 Marcel Moreau (1936-), footballeur français ;
 Marguerite Moreau (1977-), actrice américaine ;
 Marie-François Moreau (1764-1833), homme politique français ;
 Marie-Laurence Moreau, actrice québécoise ;
 Mathurin Moreau (1822-1912), sculpteur français ;
 Max Moreau (1902-1992), peintre et aquarelliste belge ;
 Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (1750-1819), avocat, colon esclavagiste et homme politique français ;
 Michel Moreau (1931-2012), réalisateur, scénariste et producteur québécois ;
 Monique Vlaminck-Moreau (1949-), femme politique belge ;
 Nicolas Moreau (1965-), chef d'entreprise français, PDG du groupe Axa ;
 Nicolas Moreau (1969-), acteur français ;
 Nicolas Moreau, ingénieur du son français ;
 Patrick Moreau (1973-), footballeur français ;
 Paul Chocarne-Moreau (1855-1930), peintre français ;
 Paul Moreau (1925-2005), homme politique français ;
 Paul Moreau (1929-1995), homme politique français de La Réunion ;
 Philibert-Bernard Moreau de Mautour (1654-1737), poète, historien et antiquaire français ;
 Philippe Moreau, acteur français ;
 Philippe Moreau Defarges (1943-), politologue français ;
 Pierre Moreau (~1599-1648), maître écrivain et imprimeur ;
 Pierre Moreau (1885-1958), général français ;
 Pierre Moreau (1957-), homme politique québécois ;
 Pierre de Moreau (1895-1972), professeur de littérature française ;
 Pierre-François Moreau (1948-), philosophe français, spécialiste de Spinoza ;
 Pierre-François Moreau (1954-), écrivain et réalisateur français ;
 Pierre-Louis Moreau-Desproux (1727-1794), architecte français ;
 Raphaël Moreau (1902-1986), écrivain français ;
 Reginald Ernest Moreau (1897-1970), ornithologue britannique ;
 René Moreau de Maupertuis (1664-1746), armateur et capitaine corsaire malouin ;
 René Moreau (1858-1924), architecte français ;
 René Moreau (1897-2005), militaire français ;
 René Moreau (1921-2009), scientifique et informaticien français ;
 René Moreau (1935-), physicien français ;
 Renée Moreau (1919-2021), militante et résistante française ;
 Robert Moreau (1915-2006), homme politique belge ;
 Robert Moreau (1928-2006), auteur de bande dessinée français ;
 Stéphane Moreau (1964-), homme politique belge ;
 Stéphane Moreau (1971-), footballeur français ;
 Stéphane Moreau, producteur de musique français, fondateur de Dialektik Records ;
 Stéphanie Moreau (1971-), handballeuse française ;
 Sylvain Moreau (1966-), athlète français ;
 Sylvie Moreau (1942-), comédienne française spécialisée dans le doublage ;
 Sylvie Moreau (1950-), nageuse française ;
 Sylvie Moreau (1964-), actrice et scénariste canadienne ;
 Thierry Moreau (1964-), journaliste français ;
 Thierry Moreau (1967-), footballeur français ;
 Véronique Moreau, actrice québécoise ;
 Xavier Moreau, analyste politique ;
 Yolande Moreau (1953), comédienne et réalisatrice belge ;
 Yves Moreau (1917-2014), résistant et journaliste français ;
 Yves Moreau (1950-), spécialiste montréalais de la danse bulgare ;
  (1955-), universitaire belge, professeur d'ingéniérie à la KU Leuven ;
 Yvon-Joseph Moreau (1941-), évêque catholique québécois.

 Nom de famille composé

Personnalités portant ce pseudonyme 

 Robert de Fiennes (1308-1385), dit Moreau, connétable de France.

Notes et références

Annexes

Liens internes 
 Liste des noms de famille les plus courants en France

Lien externe 
 

Patronyme français